Der Rajon Schydatschiw (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 80.000 Einwohnern. Er lag im Süden der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 996 km².

Geographie 
Der Rajon lag im Süden der Oblast Lwiw und grenzte Norden an den Rajon Peremyschljany, im Osten an den Rajon Rohatyn (Oblast Iwano-Frankiwsk), im Südosten an den Rajon Kalusch (Oblast Iwano-Frankiwsk), im Süden an den Rajon Dolyna (Oblast Iwano-Frankiwsk), im Südwesten an den Rajon Stryj sowie im Nordwesten an den Rajon Mykolajiw.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 in kleinerer Form als Teil der Oblast Drohobytsch, nach deren Auflösung 1959 wurde der Rajon Schurawno mit dem Rajon vereinigt, 1962 wurde auch der Rajon Chodoriw welcher wiederum nach der Auflösung der Oblast Drohobytsch 1959 den Rajon Nowi Strilyschtscha zugeschlagen bekommen hatte, mit dem Rajon vereinigt. Seit 1991 ist der Rajon ein Teil der heutigen Ukraine.
Am 13. Mai 2015 wurde der Ort Prybilla in Jatwjahy umbenannt.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Stryj.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinden, 1 Stadtgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 2 Siedlungsgemeinden und 14 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 113 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 
 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Schydatschiw
Rajon Stryj
Aufgelöst 2020